Daelim Industrial
 Daelim Motor